

Personnage historique 
 Karmi, fils de Ruben dans l'ancien Testament.

Patronyme

 Ram Karmi, (1931-2013), architecte israélien.
 Raed Karmi, (1974-2002), terroriste palestinien.